Карл-Хайнц Хеддерготт (; 27 августа 1926, Дюссельдорф — 27 мая 2021) — немецкий футбольный тренер.

Биография 
Выпускник Кёльнского университета спорта. Работал в футбольных федерациях земель, а с 1967 по 1980 год был членом Немецкого футбольного союза. Некоторое время входил в тренерский штаб сборной Германии.
В 1980 году Хеддерготт руководил «Кёльном», который он выводил в финал Кубка Германии. Позднее немецкий специалист возглавлял сборные Египта и Омана.

Достижения 
 Финалист Кубка Германии (1): 1979/80.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt
 Профиль на сайте Fussballdaten.de

Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Кёльн»
Тренеры сборной Египта по футболу
Тренеры сборной Омана по футболу